Warén se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anders Herman Warén
 Harry Ilmari Warén